Bungard se poate referi la:
Localități din România:
Bungard, Bistrița-Năsăud
Bungard, Sibiu